Brandon Airport kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Brandon Municipal Airport, flygplats, Manitoba,

USA 

 Brandon Airport (flygplats i USA, Pennsylvania), Butler County, 
 Brandon Airport (flygplats i USA, Vermont), Orange County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar